Натуральне число 2090
 2090 рік до нашої ери
 2090 рік нашої ери